Донгха́ () — город в центральной части Вьетнама. Административный центр провинции Куангчи.

История 
Во время Вьетнамской войны в Донгха размещалась самая северная база Корпуса морской пехоты США.

География 
Расположен в 70 км по шоссе к северо-западу от города Хюэ и в 40 км по прямой к северо-востоку от границы с Лаосом. Находится в 580 км от Ханоя и в 1139 км от Хошимина.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 18 881 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Город расположен на пересечении национальных шоссе № 1 (Ханой—Хошимин) и № 9 (идущее в Лаос: порт Танлой — пограничный город Лаобао). Железнодорожная станция на главной магистрали страны. Ближайший аэропорт — международный аэропорт Фубай в Хюэ.

Климат

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама